Le qualificazioni del singolare  dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 32 prevedevano 8642 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Hernán Gumy (Qualificato)
 Diego Nargiso (Qualificato)
 Marzio Martelli (secondo turno)
 Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)

 Marco Meneschincheri (Qualificato)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Wolfgang Schranz (secondo turno)
 Assente

Qualificati 

 Hernán Gumy
 Diego Nargiso

 Oscar Serrano-Gamez
 Marco Meneschincheri

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998
ATP Tour 1998